Annullierung (von lat. annullare „für nichtig erklären“) bezeichnet:

 die Nichtigmachung eines Rechtsgeschäfts, Rechtsakts oder Rechtsverhältnisses ex tunc (von Anfang an), siehe UnwirksamkeitSiehe auch: Rücktritt (Zivilrecht), Aufhebung (Verwaltungsakt), Abrogation (Islam)
 die Annullierung einer Buchung, siehe Stornierung 
 die Streichung eines Fluges, siehe Fluggastrechte #Rechte bei Annullierung
 die Eheannullierung im staatlichen Recht, siehe Nichtigerklärung (Ehe) und Aufhebung (Ehe)
 die Eheannullierung im katholischen Kirchenrecht, siehe Ehenichtigkeit (Kirchenrecht)